Кнежево може да се отнася за:

 Кнежево, село в община Кратово, Северна Македония;
 Кнежево, град в Босна и Херцеговина;
 Кнежево, село в община Брус, Сърбия.